Llista de monuments de la plaça Reial (Barcelona, el Gòtic) conjunt protegit com a bé cultural d'interès local. És un conjunt arquitectònic d'estil neoclassicisme-romàntic dissenyat per Francesc Daniel Molina i Casamajó entre els anys 1848 i 1860. S'inclou el passatge Madoz que és de la mateix època.

|}

Referències 

 Cercador de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic, a patrimoni.gencat.
 Portal d’Informació Urbanística, Ajuntament de Barcelona.

Placa Reial